Raymond V de Toulouse
 Raymond (V) de Toulouse